Angel City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Angel City (Florida), im Brevard County
 Angel City (Texas), im Goliad County

auf der Insel Bonaire, Niederlande
 Angel City (Bonaire), Tauchplatz

Angel City steht für:
 Angel City, einen früheren Namen von The Angels (australische Band)
 Angel City, ein Projekt der niederländischen DJs Zentveld und Oomen